Сен-Жан-Рур (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Сен-Мартен-де-Валама. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE коммуны — 07248.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 258 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 145 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 112 были экономически активными, 33 — неактивными (показатель активности — 77,2 %, в 1999 году было 71,4 %). Из 112 активных работали 103 человека (57 мужчин и 46 женщин), безработных было 9 (5 мужчин и 4 женщины). Среди 33 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш